

Botanique 
 « Queue-de-renard » est le nom vernaculaire de diverses espèces de plantes angiospermes, notamment :
 Acalypha hispida, queue-de-renard ou ortie brûlante (Euphorbiaceae).
 Agave attenuata, agave à cou de cygne ou agave à queue-de-renard (Agavaceae).
 Alopecurus myosuroides, queue-de-renard des champs ou vulpin des champs (Poaceae)
 Alopecurus pratense, queue-de-renard, chiendent queue-de-renard ou vulpin des prés (Poaceae).
 Amaranthus caudatus, amarante queue-de-renard ou amarante des jardins (Amaranthaceae).
 Amaranthus cruentus, queue-de-renard ou amarante rouge (Amaranthaceae).
 Amaranthus hybridus, queue-de-renard à épi vert clair ou amarante verte (Amaranthaceae).
 Anacamptis pyramidalis, orchidée queue-de-renard (Orchidaceae)
 Astragalus alpina, queue-de-renard ou astragale alpine (Fabaceae).
 Astragalus alopecuroides, astragale fausse queue-de-renard (Fabaceae).
 Melampyrum arvense, mélampyre des champs ou queue-de-renard (Orobanchaceae).
 Trifolium rubens, trèfle rougeâtre ou queue-de-renard (Fabaceae).
 ainsi que d'autres plantes :
 Equisetum arvense, prêle des champs ou queue-de-renard (Equisetaceae, embranchement des Sphenophyta).

Couleur 
 Le « queue-de-renard » est une couleur. C'est un rouge qui rappelle la couleur des fleurs de l'amarante queue-de-renard.

Notes et références 

 

Flore (nom vernaculaire)